

Geografia 
 Ea (Spagna) – comune spagnolo dei Paesi Baschi
 Ea – fiume della Biscaglia (Spagna)

Sigle 
 Ejército Argentino
 Ejército del Aire – aviazione spagnola
 Electronic Arts – società statunitense di videogiochi
 Electronic Attack – tecnica della guerra elettronica
 Engine Alliance – joint venture tra GE Aviation e Pratt & Whitney
 Ente autonomo
 Eusko Alkartasuna (Solidarietà Basca) – partito politico basco
 European co-operation for Accreditation – un'associazione europea avente lo scopo di promuovere lo sviluppo e l'armonizzazione delle regole e procedure relative all'accreditamento volontario

Codice 
 EA – codice vettore IATA di European Air Express
 EA – codice ISO 3166-1 alpha-2 riservato per Ceuta e Melilla

Etichettatura tessile 
 EA – sigla della denominazione di elastan

Letteratura 
 Eä – nome dell'Universo (il Mondo che È) nei romanzi di J. R. R. Tolkien
 Eä – nome del pianeta madre dell'impero di Azad nel romanzo omonimo di Iain Banks
 Éa – nome di un'isola nei romanzi del ciclo di Earthsea di Ursula K. Le Guin

Mitologia 
 Ea (in sumero, Enki) – divinità della mitologia babilonese
 Ea – Ninfa mitologia greca
 Ea (Eea o Aeaea) –  citata dall'Odissea, l'isola su cui dimorava Circe

Musica 
 Ea – gruppo musicale funeral doom metal

Soprannomi
 Ea – soprannome di Julius Evola all'interno del gruppo di Ur

Zoologia 
 Ea – genere di insetti della famiglia degli Acanthosomatidae

Altro 
 Ea– Nome proprio di persona femminile in Italia
 Ea– unità di tempo uguale a (1018) anni (exaannum)
 EA– targa automobilistica di Eisenach (Germania)
 EA– targa automobilistica di Sumbawa (Indonesia)
 Ea– cratere sulla superficie di Ganimede